QW est un sigle qui peut signifier :
  Quake World, une version de Quake sortie en 1996 par id Software et optimisée pour le jeu multijoueurs sur Internet,
 Enemy Territory: Quake Wars, un jeu multijoueurs sur Internet sorti en 2007,